Dente-de-leão é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Do género Taraxacum:
Taraxacum adamii
 Taraxacum braun-blanquetii
 Taraxacum ekmanii
 Taraxacum lacistophyllum
 Taraxacum lucipedatum
 Taraxacum marginellum
Taraxacum officinale
Taraxacum panalpinum
Taraxacum perminiatum
Taraxacum sundbergi
 De outros géneros:
 Leontodon saxatillis

Ver também 
 Serralha